L'artiglio (The Claw) – film del 1918 diretto da Robert G. Vignola
 The Claw – film del 1927 diretto da Sidney Olcott
 The Claw – cortometraggio del 2008 diretto da Bruce Claydon